Список известных носителей-женщин см. .

Список известных носителей фамилии
 Балдин, Александр Михайлович (1926—2001) — русский физик.
 Балдин, Анатолий Михайлович (1923—1995) — советский военный лётчик. Герой Советского Союза (1944).
 Балдин, Андрей Николаевич (1958—2017) — российский эссеист, книжный график, архитектор, дизайнер.
 Балдин, Виктор Иванович — директор Музея русской архитектуры, советский офицер, спасший во время Второй мировой войны «Бременскую коллекцию».
 Балдин, Виктор Иванович — казахстанский политик, депутат сената парламента Казахстана I созыва.
 Балдин, Георгий Иосифович (1922—1999) — командир орудийного расчёта, сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Балдин, Денис Сергеевич (род. 1980) — кикбоксер, неоднократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Украины.
 Балдин, Иван Иванович (1919—1988) — советский хоккеист с мячом, заслуженный тренер СССР.
 Балдин, Михаил Алексеевич (1918—1994) — историк и краевед, автор многих книг по истории Поветлужья.
 Балдин, Модест Фемистоклович (1871 — после 1921) — русский военный деятель, полковник РИА; брат Балдина С. Ф.
 Балдин, Николай Николаевич — генеральный директор Костромской ГРЭС.
 Балдин, Сергей Викторович — музыкальный продюсер.
 Балдин, Силуан Фемистоклович (1870—1961) — русский военный деятель, генерал-майор РИА; брат Балдина М. Ф.
 Балдин, Юрий Иванович (род. 1932) — советский и украинский скульптор.

Топоним 
 Балдин — муниципалитет в штате Минас-Жерайс, Бразилия.



См. также 
 Балтин